Тавричанское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тавричанское сельское поселение — в Любинском районе Омской области.
 Тавричанское сельское поселение — в Надеждинском районе Приморского края.